Eschen steht für:

 Eschen (Pflanzengattung), Pflanzengattung 
 Eschen (Einheit), eine kleine Einheit der Kölner Mark

Eschen ist der Name folgender Orte:
 Eschen (Liechtenstein), eine Gemeinde in Liechtenstein
 Eschen (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eschen (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eschen (Plettenberg), Ortsteil der Stadt Plettenberg, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Eschen ist der ehemalige Name folgender Orte:
 Achain, französische Gemeinde im Département Moselle, offizielle Bezeichnung von 1900 bis 1918
 Fresnes-en-Saulnois, französische Gemeinde im Département Moselle, offizielle Bezeichnung von 1915 bis 1918

Eschen ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Eschen (* 1956), deutsche evangelische Theologin
 Fritz Eschen (1900–1964), deutscher Fotograf
 Friedrich August Eschen (1776–1800), deutscher Dichter 
 Johannes Eschen († 2013), deutscher Musiktherapeut und Hochschullehrer
 Klaus Eschen (* 1939), deutscher Anwalt, Notar a. D. und Fotograf
 Solveig Eschen (* 1981), deutsche Psychologin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Waitz von Eschen, Adelsgeschlecht
 Esche
 Äschen